Pluralismo jurídico
 Pluralismo lógico
 Pluralismo (filosofia)

 Pluralismo político

 Pluralismo religioso

Desambiguação